Команда, представляющая Ирландию на Паралимпийских играх, принимала участие в каждых Летних Паралимпийских играх, но ни разу не участвовала в Зимних Паралимпийских играх. Ирландские спортсмены заработали 178 паралимпийских медалей: 47 золотых, 57 серебряных и 74 бронзовых. Национальный Паралимпийский комитет — Paralympics Ireland. Спортсмены из Северной Ирландии могут выступать как за Великобританию, так и за Ирландию — как в Паралимпийских играх, так и в Олимпийских.

Единственными играми, на которых ирландцы не выиграли медалей, стали Летние Паралимпийские игры 1964 года в Токио. Наибольшее количество медалей Ирландия получила на Паралимпийских играх 1984 года — всего 65, из них 20 золотых.

Медали

Примечания 

Ирландия на Паралимпийских играх